Carlos Alberto Aguilera (1964), Uruguayaans voetballer
 Juan Carlos Aguilera (1969), Spaans voetballer